Rione Ferrovieri  – quartiere di Messina
Rione Ferrovieri  – quartiere di Reggio Calabria